33B oder 33 B steht für:

 Alstom Prima DE 33 B AC, eine Diesellokomotive mit dieselelektrischem Antrieb
 StuIG 33 B, ein deutsches Sturminfanteriegeschütz des Zweiten Weltkrieges

33B